Vietz ist eine Ortsbezeichnung:
 Witnica (ehemals Vietz im Landkreis Landsberg (Warthe), Mark Brandenburg), eine Stadt in der Woiwodschaft Lebus, Polen

Vietz ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Bernhard Vietz (1772–1815), österreichischer Pharmakologe und Gerichtsmediziner
 Gregor Vietz (1890–??), deutscher Langstreckenläufer
 Marta Astfalck-Vietz (1901–1994), deutsche Fotografin und Künstlerin der Avantgarde
 Michael Vietz (* 1968), deutscher Politiker (CDU)
  Peter Vietz (1519–1581), Rhetoriker, Ethiker und Pädagoge, siehe Petrus Vincentius 
 Ronald Vietz (* 1976), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Udo Vietz (1906–1965), deutscher Entertainer 

Siehe auch:
 Viez (Begriffsklärung)
 Vitz
 Fietz
 Fiez